Charles Gagnon peut désigner :
 Charles Gagnon (1934-2003), un peintre canadien ;
 Charles Gagnon (1939-2005), un homme politique canadien, membre du FLQ.